La competizione dei 50 km di sci di fondo ai X Giochi olimpici invernali si è svolta il 17 febbraio; il percorso si snodava ad Autrans e presero parte alla competizione 66 atleti

Classifica

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

M3